Сапата () општина је у Румунији у округу Арђеш. 

Општина се налази на надморској висини од 252 -{m}-.

Становништво

Хронологија

Референце

Спољашње везе 

Општине Румуније
Википројект географија/Насеља у Румунији